Cross of Valour (Australia) – onorificenza australiana
 Cross of Valour (Canada) – onorificenza canadese